Niemcy:
 Mörsdorf – dzielnica Freystadt
 Mörsdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell
 Mörsdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoby:
 Klaus Mörsdorf – niemiecki teolog
 Stefan Mörsdorf – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Moersdorf